Abrahámovce ist der Name mehrerer Orte in der Slowakei:
 Abrahámovce (Bardejov), Gemeinde im Okres Bardejov
 Abrahámovce (Kežmarok), Gemeinde im Okres Kežmarok